Вольновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Вольновское сельское поселение — входит в Джанкойский район Республики Крым
 Вольновское сельское поселение — входит в Полтавский район Омской области
 Вольновское сельское поселение — входит в Саратовский район Саратовской области